Pebble – smartwatch
Gminy w USA:
 Pebble (ang. Pebble Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
 Pebble (ang. Pebble Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pike